OAP steht für
 OAP Bratislava, Fußballverein
Otto-Adelheid-Pfennig, Münze

Abkürzung